

Sciences et techniques 
 Fala est un genre de papillons de nuit, dont on ne connaît qu'une espèce, .

Sciences humaines et sociales 
 Le fala est une langue ibéro-romane parlée par environ  en Estrémadure (Espagne).

Culture et société 

 Les FALA (, « Forces armées de libération de l'Angola ») sont la branche armée de l'UNITA, un ancien mouvement rebelle d'Angola.
 Fala est le célèbre chien Scottish Terrier du président américain Franklin D. Roosevelt.
 L'ORP Fala (« Vague » en polonais) est un patrouilleur polonais de type 912, construit en 1965 à Gdynia.
  est un film luso-franco-luxembourgeois, tourné au Cap-Vert, réalisé par Flora Gomes, sorti en 2003.
 Fala Música (« Parlons musique » en portugais) est un ensemble de musique ancienne néerlandais, dirigé par Maurice van Lieshout.
 Dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien, le Falas est une région de Beleriand qui était habitée par les Falathrim (les elfes aimant la mer) et dirigée par Círdan.

Toponyme 
 Fala est une localité du nord de la Côte d'Ivoire.
 Fala, un village en Écosse.
 Au Mali, une fala est un bras ou un défluent du Niger. Les falas sont localisées dans le delta intérieur.

Homonymie de toponyme